Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bornem Sulinowie – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Bornem Sulinowie.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Szpitalnej 1.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacje na stronie Kościoła Chrześcijan Baptystów

Chrześcijan Baptystów
Borne Sulinowo